Teobald I de Blois dit «el Trampós» (~910 - 975/977), comte de Blois, Châteaudun, i Chartres, vescomte de Tours, senyor de Vierzon, Sancerre, Chinon, Saumur, Beaugency i Provins 
 Teobald II de Blois (979/81 - 1004, bur Chartres Saint-Père), comte de Blois, Chartres, Châteaudun, Tours, Provins i Reims
 Teobald IV de Blois dit «el Gran» (~1090/1095 - 1152), comte de Blois, de Chartres, de Meaux, vescomte de Châteaudun, senyor de Sancerre (1102-1151), comte de Troyes i de Xampanya (1125-1151)
 Teobald V de Blois dit «el Bo» (? - 1191), comte de Blois (1151-1191).
 Teobald VI de Blois (?-1218 ), comte de Blois i de Clermont-en-Beauvaisis (1205 -1218)